Der Verein der Ukrainischen Kultur in Österreich „TUKA – Lesja Ukrainka“ (Abk. TUKA) ist ein gesellschaftlicher, nicht politischer, nicht konfessioneller und nicht gewinnorientierter Verein, der im Jahr 2018 durch die Ukrainer in Linz gegründet wurde und seinen Sitz in Linz (Oberösterreich) hat.

Der Kulturverein hat sich zum Ziel gesetzt:

-        die Etablierung des positiven Images der Ukraine als eines Landes mit reicher Kultur und Traditionen; 

-        die Förderung der ukrainischen Kultur im Kontext der europäischen Kultur und die Erstellung gemeinsamer kreativer Projekte mit Kulturvereinen in Österreich und Europa. 

Der Verein wird gegründet und arbeitet auf der Voraussetzung freiwilliger Aktivitäten, besteht aus ordentlichen, außerordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern und ist für die Mitgliedschaft geöffnet.

Seit 2018 ist die Obfrau des Vereines ist Inna Savchenko, ukrainische Mezzosopranistin und, Dozentin im Fachbereich Gesang der Reiman  Akademie.

Einzelnachweise 

Österreichisch-ukrainische Beziehungen
Gegründet 2018
Organisation (Linz)